Еруві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 32 км на північний захід від Парижа, 9 км на північний схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 209 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 615,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ерувіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз